Pilot Butte steht für:

 Pilot Butte (Saskatchewan), Kleinstadt in Saskatchewan, Kanada
 Pilot Butte State Scenic Viewpoint, ein State Park in Oregon, Vereinigte Staaten